Jens Rohwer ist der Name folgender Personen:

* Jens Rohwer (Komponist) (Jens Jürgen Rohwer; 1914–1994), deutscher Komponist und Musikwissenschaftler
 Jens Rohwer (Biologe) (Jens Gunter Rohwer; * 1958), deutscher Biologe und Hochschullehrer